Fézensac steht für:

 Grafschaft Fézensac, eine französische Grafschaft

Fézensac ist ein Namensteil von:
 Anne-Pierre de Montesquiou-Fézensac (1739–1798), französischer Politiker, General, Autor, Übersetzer
 François Xavier de Montesquiou-Fézensac (1756–1832), französischer Geistlicher und Politiker